Louis Baillon (hockeyer) (1881-1965), Brits hockeyer
 Louis Baillon (politicus) (1899-1966), Belgisch volksvertegenwoordiger